Bryopesanser är ett släkte av mossdjur. Bryopesanser ingår i familjen Escharinidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Mossdjur
Bryopesanser